Серге́й Генна́дьевич Обу́хов () — советский и российский хоккеист с мячом, нападающий, заслуженный мастер спорта России (1999).

Биография 
Воспитанник кировской хоккейной школы. Первый тренер — Анатолий Марихин.
Также одним из его тренеров был Анатолий Казаковцев.

Выступал за команды: «Родина» Киров — 1990—1991, 1991(ноябрь)—1995, 2012—2017; «Динамо» Алма-Ата — 1991(август-октябрь); «Фалу» (Швеция) — 1995—2002, 2003/2004; «Водник» Архангельск — 2002/2003, 2004/2005; «Динамо» Москва — 2005—2010; «Динамо-Казань» — 2010—2012, 2017—2020.

В Высшей лиге (Суперлиге) чемпионатов России провёл 532 матча, забил 988 мячей. В розыгрышах Кубка России — 137 матчей, 252 мяча. За шведский «Фалу» провёл 240 матчей, забил 437 мячей.

В составе сборной России на чемпионатах мира — 58 матчей, 121 мяч.

 В сборной России дебютировал в контрольной (неофициальной) игре для отбора игроков на чемпионат мира 29 января 1993 года со сборной Москвы и Московской области. Сборная России победила со счётом 13:3, Обухов забив два мяча, на чемпионат мира так и не попал.
 Дебют в официальных матчах за сборную России произошёл 5 января 1994 года в финском городе Варкаус, сборная России проиграла в товарищеском матче сборной Финляндии со счётом 5:6, Обухов в дебютном матче забил два мяча.
 Всего за национальную сборную забил 232 мяча, что является лучшим результатом за всю историю сборных СССР, СНГ, России.

Достижения 
 Восьмикратный чемпион России (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
 Серебряный призёр чемпионата России (2012)
 Четырёхкратный обладатель Кубка России (2005—весна, 2005—осень, 2006, 2008)
 Финалист Кубка России (2011—осень)
 Финалист плей-офф чемпионата Швеции (1999)
 Пятикратный обладатель Кубка европейских чемпионов (2002, 2004, 2006, 2008, 2009)
 Финалист Кубка европейских чемпионов (2007)
 Пятикратный обладатель Кубка мира (1998, 2004, 2006, 2007, 2010)
 Финалист Кубка мира (1996, 2002)
 Трёхкратный победитель международного турнира Champions Cup (Швеция) (2004, 2006, 2008)
 Пятикратный чемпион мира (1999, 2001, 2006, 2007, 2008)
 Серебряный призер чемпионата мира (1995, 1997, 2003, 2005, 2009, 2010)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2004)
 Трёхкратный победитель Международного турнира на призы Правительства России (1998, 2000, 2002)
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России (1996)
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России (1994)
 Обладатель Суперкубка Европы (2005—осень)
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы губернатора Московской области (2003)
 Чемпион СССР среди юниоров (1990, 1991)
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей (1991)
 Победитель турнира «Плетёный мяч» (1986)
 Чемпион России по мини-хоккею (1994)
 Серебряный призер чемпионата России по мини-хоккею (1993)
 Двукратный чемпион мира по ринк-бенди (1994, 1998)
 Серебряный призер чемпионата мира по ринк-бенди (1996)

 В списке 22-х лучших игроков сезона — 1993—1995, 2003, 2005—2013, 2015
 Лучший нападающий России — 1993, 2003, 2005, 2009
 Лучший бомбардир чемпионата России — 1993, 1995, 2003, 2006, 2007, 2009
 Лучший хоккеист Швеции — 2001
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции — 2000, 2001, 2004
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов — 2002, 2009
 Включён в символическую сборную Кубка мира — 1996, 1999, 2002
 Лучший нападающий чемпионата мира — 2003
 Лучший бомбардир чемпионата мира — 2005, 2006, 2007
 Включён в символическую сборную чемпионата мира — 1999, 2001, 2003, 2004, 2005
 Лучший нападающий Международного турнира на призы Правительства России — 2002
 Лучший бомбардир Международного турнира на призы Правительства России — 1998, 2000, 2002
 Включён в символическую сборную Международного турнира на призы Правительства России — 2002
 Лучший бомбардир Международного турнира на призы губернатора Московской области — 2003
 Обладатель рекордов результативности в чемпионате России — 81 мяч (2003), 84 мяча (2007), 87 мячей (2009; этот рекорд был побит в 2010 году)
 Был обладателем рекорда результативности в чемпионате Швеции — 63 мяча (2001; этот рекорд был побит в 2007 году)
 Совладелец рекорда чемпионата Швеции по результативности в одном матче — 9 мячей (1998)

Государственные награды 
 1999 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 2007 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Статистика выступлений

В чемпионатах России

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 29 команд 
  1.Зоркий              = 76 мячей 16.Енисей          = 29
  2-3.Старт             = 72       17.Север           = 28
  2-3.Волга             = 72       18.СКА-Забайкалец  = 26
  4-5.Водник            = 65       19.Североникель    = 17
  4-5.Кузбасс           = 65       20.БСК             = 13
  6.Локомотив О         = 63       21.Черемшан        = 11
  7.Байкал-Энергия      = 55       22.Металлург Б     = 10
  8-9.Родина            = 53       23.Вымпел          =  8
  8-9.Уральский трубник = 53       24-26.Саяны        =  7
 10.Строитель С         = 49       24-26.Лесохимик    =  7
 11.Мурман              = 44       24-26.ХК Боровичи  =  7
 12-13.Сибсельмаш       = 39       27.СКА-Свердловск  =  6
 12-13.СКА-Нефтяник     = 39       28.Маяк            =  5
 14.Динамо М            = 34       29.Динамо А-А      =  2
 15.Динамо-Казань       = 33

В чемпионатах России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 139 играх
по 2 мяча забивал в 108 играх
по 3 мяча забивал в 68 играх
по 4 мяча забивал в 45 играх
по 5 мячей забивал в 18 играх
по 6 мячей забивал в 13 играх
по 7 мячей забивал в 5 играх
по 8 мячей забивал в 2 играх
по 9 мячей забивал в 1 игре
по 10 мячей забивал в 1 игре
по 11 мячей забивал в 1 игре
Свои 988 мячей забросил в 401 игре, в 131 игре мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте hsmdynamo.com
 2279 голов Сергея Обухова Sports.ru
 Сергея Обухова назвали лучшим российским хоккеистом на чемпионатах Швеции АиФ

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва